Il doppio del torneo di tennis Mamaia Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Florin Mergea e Horia Tecău che hanno battuto in finale Júlio Silva e Simone Vagnozzi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Florin Mergea /  Horia Tecău (Campioni)
 Júlio Silva /  Simone Vagnozzi (finale)

 Miguel-Angel Lopez Jaen /  Iván Navarro (quarti di finale)
 Pere Riba /  Pablo Santos (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mamaia Challenger 2008